El nombre de Iglesia de Santa Cruz o Iglesia de la Vera Cruz es el nombre de varias iglesias cristianas en honor a la Santa Cruz o Vera Cruz de Jesucristo.

Iglesias de la Santa Cruz

Heilig-Kreuz-Kirche
Iglesia de la Santa Cruz, en Berlín-Kreuzberg
Iglesia de la Santa Cruz, en Frankfurt-Bornheim
 Abadía de la Santa Cruz, en Rostock

Iglesia de la Santa Cruz de Canillo, en Canillo

Iglesia de Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Iglesia de la Santa Cruz, en Hanga Roa
 Iglesia de la Santa Cruz, en Limache

Iglesia de la Santa Cruz, en Nicosia

Iglesia de la Santa Cruz de Roma, en Panchimalco

Iglesia de Santa Cruz, catedral vieja de la ciudad de Cádiz
 Iglesia Mayor de Santa Cruz, en la ciudad de Écija, provincia de Sevilla
 Iglesia de la Santa Cruz, en Baeza, provincia de Jaén
 Iglesia de la Santa Cruz, lugar donde se celebró el Segundo Concilio católico en 599, bajo el obispado de Ugern
 Iglesia de la Santa Cruz, en Cangas de Onís, Asturias
 Iglesia de la Santa Cruz, en Iguanzo, Cabrales, Asturias
 Iglesia de la Santa Cruz, en Madrid
 Iglesia de la Santa Cruz, en Marieta
 Iglesia de la Santa Cruz, en Palma de Mallorca
 Iglesia de la Vera cruz o de la Invención de la Cruz en Cuevas de Provanco (Segovia).
 Iglesia de la Santa Cruz, en Sevilla
 Iglesia de la Santa Cruz, en Zaragoza
 Iglesia de la Santa Cruz, en Burgos

Pyhän Ristin kirkko
 Iglesia de la Santa Cruz, en Hattula
 Iglesia de la Santa Cruz, en Kuusamo
 Iglesia de la Santa Cruz, en Rauma
 Iglesia de la Santa Cruz, en Tampere

Iglesia de la Santa Cruz, en Mtsjeta

Szent Kereszt-templom
 Iglesia de la Santa Cruz, en la localidad de Berhida
 Iglesia de la Santa Cruz, en Kőröshegy

Chiesa di Santa Croce
 Iglesia de la Santa Cruz, en Alassio
 Iglesia de la Santa Cruz, en Arezzo
 Iglesia de la Santa Cruz, en Atessa
 Iglesia de la Santa Cruz, en Caldarola.
 Basílica de la Santa Cruz, en Florencia
 Iglesia de la Santa Cruz, en Greve in Chianti
 Iglesia de la Santa Cruz, en Pieve Ligure
 Iglesia de la Santa Cruz, en Vinci

Iglesia de la Santa Cruz, en Kaunas

Iglesia de la Santa Veracruz, en la Ciudad de México;
 Iglesia de la Santa Cruz, en Jojutla, Morelos, destruida en el sismo de Puebla del 2017;
 Iglesia de la Santa Cruz, en Villahermosa, Tabasco.

Iglesia de la Santa Cruz o Santuario de Cirilo Duarte, en el barrio Sajonia en Asunción

Iglesia de la Santa Cruz, en Juli, Puno

Kościół Świętego Krzyża
 Iglesia de la Santa Cruz, en Varsovia
 Iglesia de la Santa Cruz, en Września

Iglesia de la Santa Cruz, en Cockburn Town

Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz, en Kazán
 Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz, en Tambov

en Venezuela 
 Iglesia de la Santa Cruz, en Puerto La Cruz

Iglesias de la Vera Cruz

Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Bogotá
 Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Medellín

Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Santiago

Iglesia de la Vera Cruz, en el municipio de Aguilar de la Frontera, Córdoba
 Iglesia de la Vera Cruz, en el municipio de Carballino, Orense
 Iglesia de la Vera Cruz, en el municipio de Fernán Núñez, Córdoba
 Iglesia de la Vera Cruz (B.I.C.), en la localidad de Pomar de Valdivia, Palencia
 Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Salamanca
 Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Segovia
 Iglesia de la Vera Cruz, en la ciudad de Valladolid